Значения:
 Internet Printing Protocol.
 Integrated Performance Primitives — Программная библиотека для обработки мультимедиа данных от Intel. Содержит широкий спектр алгоритмов, используемых в обработке сигналов.